Druskininkai (plaats), plaats in Litouwen
 Druskininkai (gemeente), gemeente in Litouwen